Eluvium bezeichnet

 einen Begriff in der Bodenkunde; siehe Eluvialhorizont
 einen US-amerikanischen Musiker; siehe Eluvium (Musiker)